
Termin -{CRH}- ima više značenja.

 Kortikotropin-oslobađajući hormon, peptid
 Krimskotatarski jezik (), -{ISO}- 639-2 kod